La Coupe de la Fédération 1964 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Philadelphie du  au , a vu l'Australie s'imposer en finale face aux États-Unis (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit vingt équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur cinq jours consécutifs. Douze équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1964 (tournoi masculin)
 Fed Cup

Lien externe 
  Site officiel de la Fed Cup

Navigation 

1964
Fed Cup
1964 aux États-Unis
Compétition de tennis à Philadelphie
Federation, Coupe de la